Вернешть () — комуна в Румунії, у повіті Бузеу.
 Вернешть () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Адміністративний центр комуни Вернешть.
 Вернешть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Валя-Данулуй.